Плато Саґаміхара
Саґаміхара (Канаґава)
Саґаміхара (Саґаміхара)